Кастельфранко-П'яндіско — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Ареццо
 Кастельфранко-ді-Сотто — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Піза
 Кастельфранко-Венето — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо
 Кастельфранко-Емілія — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Модена
 Кастельфранко-ін-Міскано — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто
 Кастельфранко-ді-Сопра — колишній муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Ареццо.